elegia – gatunek literacki
 elegia – forma muzyczna
 Elegia – film z 1979 roku
 Elegia – film z 2008 roku

Zobacz też